Sokolnikow (manchmal als Sokolnikoff transkribiert) ist der Familienname folgender Personen:

Grigori Jakowlewitsch Sokolnikow (1888–1939), sowjetischer Politiker
Ivan Sokolnikoff (1901–1976), russischstämmiger US-amerikanischer Mathematiker